A categoria até 73 kg feminino foi um evento do Campeonato Mundial de Taekwondo de 2019, que ocorreu na Manchester Arena, em Manchester, no Reino Unido, nos dias 15 e 16 de maio.

Medalhistas

Resultados

Fase final

Metade superior

Metade inferior

	
Feminino